Aconogonon – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych. Pod względem taksonomicznym jest bardzo kłopotliwy, o zmieniającej się klasyfikacji na przestrzeni lat. Należące tu gatunki w zaliczane były początkowo do rodzaju rdest (Polygonum sensu lato) w jego pierwotnym, szerokim ujęciu ustalonym przez Karola Linneusza. Ponieważ w ujęciu tym rodzaj Polygonum okazał się mieć charakter parafiletyczny, gatunki tu należące wyodrębniane są jako rodzaj Aconogonon (ale też jako sekcja Polygonum sect. Aconogonon). Rodzaj bywa też włączany do Koenigia. Rośliny te występują na rozległych obszarach Azji, w południowej Europie i w Ameryce Północnej. Wyróżnia się ok. 25 gatunków w obrębie rodzaju. 

Aconogonon campanulatum jest uprawiany jako roślina ozdobna.

Morfologia 

 Pokrój Krzewy, półkrzewy, rzadko rośliny jednoroczne. Pędy podnoszące się do prosto wzniesionych, nagie, miękko lub szorstko owłosione. 
 Liście Głównie łodygowe, skrętoległe, siedzące lub ogonkowe. Gatka papierzasta, lejkowata, bez szczecinek na brzegu. Blaszka liściowa całobrzega, często okazała, szeroka, rzadko wąskolancetowata.
 Kwiaty Zebrane w wiechokształtne kwiatostany wyrastające szczytowo lub także z kątów liści. Kwiaty obupłciowe. Pojedynczo lub po kilka na szypułkach. Okwiat jest 5-listkowy, biały, żółtawobiały, białozielonkawy lub różowy. Listki okwiatu są mniej lub bardziej dimorficzne – dwa zewnętrzne są mniejsze, trzy wewnętrzne większe. Pręciki w liczbie 8, na okazałych nitkach, z pylnikami żółtymi do czerwonych. Słupki 3, wzniesione lub rozpostarte, zakończone główkowatymi znamionami.
 Owoce Trójgraniaste, nagie orzeszki barwy żółtej do ciemnobrązowej. Rzadko dojrzewają wewnątrz mięśniejącego, trwałego okwiatu.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna
Rodzaj z plemienia Persicarieae w obrębie podrodziny Polygonoideae z rodziny rdestowatych (Polygonaceae). 

Pod względem taksonomicznym jest bardzo kłopotliwy, o zmieniającej się klasyfikacji na przestrzeni lat. Należące tu gatunki w zaliczane były początkowo do rodzaju rdest (Polygonum sensu lato) w jego pierwotnym, szerokim ujęciu ustalonym przez Karola Linneusza. Ponieważ w ujęciu tym rodzaj Polygonum okazał się mieć charakter parafiletyczny, gatunki tu należące wyodrębniane są jako rodzaj Aconogonon (ale też jako sekcja Polygonum sect. Aconogonon). Rodzaj Aconogonon zaliczany jest do plemienia Persicarieae. W jego obrębie przedstawiany był jako  siostrzany względem rodzaju Koenigia. Analizy molekularne wykazały jednak, że różne linie rozwojowe tych rodzajów są wzajemnie wymieszane, stąd rodzaje te bywają łączone pod nazwą Koenigia.

 Pozycja rodzaju na tle kladogramu podrodziny Polygonoideae

 Wykaz gatunków
 Aconogonon alaskanum (Small) Soják
 Aconogonon alpinum (All.) Schur
 Aconogonon campanulatum (Hooker f.) H. Hara
 Aconogonon coriarium (Grig.) Soják
 Aconogonon davisiae (W. H. Brewer ex A. Gray) Soják
 Aconogonon molle (D. Don) H. Hara
 Aconogonon phytolaccifolium (Meisner ex Small) Small
 Aconogonon rumicifolium (Royle ex Bab.) H. Hara
 Aconogonon tortuosum (D. Don) H. Hara

Przypisy 

Rdestowate